Такмичење у бацању кугле у женској конкуренцији на 6. Светском првенству у атлетици на отвореном 1997. одржано је 5. и 7. августа на Олимпијском стадиону у Атини у Грчкој

Титулу светске првакиње из Севиље 1995. одбранила је Астрид Кумбернус из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 25 такмичарки из 15 земаља. У квалификацијама такмичарке су биле подељене у две групе.

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
{| class="wikitable" width=85%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Светског првенства 1997.
|-
| Олимпијски рекорди
| Илона Брисеник
| 
| 22,41
| rowspan="2" | Москва, СССР
| 24. јул 1980.
|-
| Светски рекорд
| rowspan="2" | Наталија Лисовска
| rowspan="2" | 
| 22,63
| 7. јун 1987.
|-
| Рекорд светских првенстава
| 21,24| Рим, Италија
| 5. септембар 1987.
|-
| Најбољи резултат сезоне| Астрид Кумбернус
| 
| 21,22| Хамбург, Немачка
| 23. јул 1997.
|-
| Афрички рекорд| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Азијски рекорд| Ли Мејсу
| 
| 21,76| Шиђаџуанг, Кина
| 23. април 1988.
|-
| Североамерички рекорд| Белси Лаза
| 
| 20,96| Мексико, Мексико
| 2. мај 1992.
|-
| Јужноамерички рекорд| Елисанжела Адријано
| 
| 18,90| Cubatão, Бразил
| 7. јун 1997.
|-
| Европски рекорд| Наталија Лисовска
| 
| 22,63| Москва, СССР
| 7. јун 1987.
|-
|Океанијски рекорд| Гаел Мартин
| 
| 19,74| Беркли, САД
| 14. јул 1984.
|}

 Најбољи резултати у 1997. години 
Десет најбољих атлетичарки године у бацању кугле пре почетка првенства (1. августа 1997), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 1997.

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 5. августа 1997. године у 19:45. Такмичарке су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за пласман у финале износила је 18,80 метара (КВ), коју су испуниле 3 такмичарке, а 9 се пласирало према постигнутом резултату (кв''').,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Такмичење је одржано 7. августа 1997. године у 18:30.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1997. на сајту ИААФ
 Резултати у бацању кугле на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 1997.
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици на отвореном